Еле́на Анато́льевна Гара́нина (19 октября 1956, Москва, РСФСР) — фигуристка из СССР, серебряный призёр чемпионата СССР 1978 года, чемпион зимней Универсиады 1981 года в спортивных танцах на льду.

Елена Гаранина выступала с Игорем Завозиным. На чемпионате страны 1978 года пара заняла второе месте. Закончила выступления в 1983 году. Мастер спорта СССР международного класса. В 1980 году окончила ГЦОЛИФК, а в 1985 году ГИТИС. Была замужем за своим партнёром, их сын фигурист Максим Завозин, выступавший за США, позднее за Венгрию. Впоследствии они развелись, а в 2019 году он умер. Работает тренером.

Спортивные достижения

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва
 

Фигуристы СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма